Saint-Germain-des-Prés (Dordonya), municipi francès, al departament de la Dordonya 
 Saint-Germain-des-Prés (Loiret), municipi francès, al departament del Loiret 
 Saint-Germain-des-Prés (Maine i Loira), municipi francès, al departament de Maine i Loira 
 Saint-Germain-des-Prés (París), barri parisenc i antic municipi.
 Saint-Germain-des-Prés (Tarn), municipi francès, al departament del Tarn 
 Abadia de Saint-Germain-des-Prés, antiga abadia i avui església del barri del mateix nom a París.
 Saint-Germain-des-Prés Café, nom artístic del músic francès Ludovic Navarre.